Union Station steht für:

 Union Station, Name von Bahnhöfen in den Vereinigten Staaten und in Kanada
 Union Station (Band), US-amerikanische Bluegrass-Band, Begleitband von Alison Krauss. 
 Union Station, US-amerikanischer Film von Rudolph Maté aus dem Jahr 1950 (dt. Menschen ohne Seele)